Gliese 1245 is een dubbelster met een magnitude van +13,46, 14,01 en +16,75 in het sterrenbeeld Cygnus met een spectraalklasse van drie M dwergen. De ster staat 15,2 lichtjaar van de zon.

Externe links
G 208-44 bij SIMBAD
G 208-45 bij SIMBAD

Ster binnen 25 lichtjaar
Dubbelster
Ster in Zwaan